YesWiki est un moteur de wiki conçu pour faciliter la coopération. Il est largement utilisé par les associations, les collectifs, les organisations de l'économie sociale et solidaire. Sa facilité d'utilisation et ses caractéristiques fonctionnelles lui permettent aussi d'être utilisé en environnement d'entreprise. C'est un logiciel libre sous licence GNU GPL et AGPL, écrit en langage de programmation PHP, JavaScript, HTML, CSS, Twig et utilisant une base de données SQL.

Historique 
Issu d'une évolution de Wakka, un wiki allemand très simple dont le développement s'est arrêté en 2003, qui avait lui-même donné naissance à Wikini, YesWiki est né de la volonté d'une association du sud de la France de reprendre le projet Wikini et de le faire évoluer vers une solution plus flexible et plus esthétique. Depuis, le projet est porté par une communauté de développeurs, usagers, formateurs français et européens, ainsi que par l'association YesWiki.

Nom 
Le nom YesWiki  a été choisi par les concepteurs pour sa portée symbolique. En effet, il permet de dire "oui" (yes) à tous types de projets web, du plus simple jusqu'à la ferme à wikis de grande ampleur. Il est écrit en CamelCase, comme le nom des pages dans certains moteurs de wiki.

Logo 
Le logo de YesWiki représente l'index et le majeur d'une main écartés en forme de V, et symbolise la victoire et la paix. [logo en SVG]

Versions 
Les versions de YesWiki ne suivent pas une numérotation classique mais prennent le nom d'une insulte ou d'un juron du capitaine Haddock, issus des Aventures de Tintin, par ordre alphabétique :

Principales fonctionnalités 
YesWiki se présente comme un outil de création de sites web conçu pour faciliter la coopération et à ce titre, se veut simple d'utilisation. Par exemple, le principe propre à Wikini, qui était de modifier les pages par un simple double-clic, a été conservé. Le langage wiki, quant à lui, intègre un langage de balisage léger et simple d'utilisation. YesWiki étant un logiciel interopérable, il permet d'intégrer d'autres logiciels ou services Internet. Il est possible par exemple d'insérer et afficher dans les pages un outil de co-écriture comme un [pad], un agenda en ligne ou une vidéo.

Implémentation 
L'installation, très simple est décrite dans la documentation. Elle nécessite de disposer d'un hébergement intégrant PHP, d'une base de données MySQL et des droits associés.

Internationalisation 
YesWiki est par défaut en Français, mais supporte toute langue qui peut être encodée en UTF-8. Depuis la version Cercopithèque, YesWiki est devenu un projet international avec le support de plusieurs langues. En 2022, il est en cours de traduction en Anglais, Espagnol, Portugais, Catalan, Néerlandais.

Utilisation 
YesWiki permet de créer des bases de données coopératives pour collecter des informations à l'aide de formulaires, qui peuvent ensuite être restituées sous forme d'agenda, carte géographique, annuaire, fil d'actualités, album photos, etc.

YesWiki permet d'encapsuler des sites externes, présentant ainsi la capacité de concevoir une "gare centrale" ou "gare de triage", lieu de convergence de toutes les informations nécessaires au fonctionnement d'une organisation. Il peut être utilisé comme intranet en tant qu'outil de travail collaboratif et d'ingénierie des connaissances.

Le nom des pages peut s'écrire en CamelCase, comme dans nombre de moteurs de wiki, mais également en bas de casse. L'organisation des pages par sous-répertoires, que l'on rencontre dans certains CMS, a été améliorée : en lieu et place, YesWiki dispose d'un système de mots-clés permettant de regrouper les pages et les fichiers par thème et ce, indépendamment de la structure de menu.

Des fonctionnalités avancées, telles que structuration des pages en colonnes, menu complémentaire, couleurs et polices peuvent être mises en œuvre aisément sans nécessiter de compétences particulières.

Le forum de YesWiki, animé par  la communauté, permet de résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs et laisse peu de questions sans réponse.

Gestion 
YesWiki s'appuie sur des librairies open-source comme Symfony, PHPMailer Visual_Understanding_Environment.

La gestion des droits d'accès peut être réalisée au niveau de chaque page ou de multiples pages, en lecture, écriture, commentaire et ce, par utilisateurs ou par groupes.

Le système de sauvegarde des pages permet de restaurer une version antérieure et facilite la comparaison de la version actuelle avec les versions antérieures. Plusieurs interfaces de gestion permettent à l'administrateur de gérer en masse les droits d'accès, l'aspect graphique, les thèmes par défaut...

YesWiki dispose de nombreux templates répondant à des besoins variés. Les templates de YesWiki, appelés "thèmes" sont constitués d'un squelette et d'un style. Le squelette définit la mise en page générale (ex : responsive, pleine page, une ou plusieurs colonnes, etc). Le style associe une feuille de style qui définit la police, la taille, la couleur, les titres, les paragraphes, etc. Plusieurs squelettes et plusieurs styles sont disponibles par thème. Les templates peuvent être personnalisés page par page, ainsi que les menus, en-têtes et pieds de page.

Des extensions (tools) permettent d'utiliser YesWiki en plateforme de formation en ligne LMS , d'ajouter un générateur de livres ou de fanzines, de créer une ferme à wikis, de générer les pages en pdf pour la publication, de se connecter via les protocoles LDAP ou SSO. Un mode "hibernate" est disponible pour figer l'espace collaboratif et éviter les modifications de contenu.

Communauté 
Il existe une communauté nombreuse et active de développeurs, rédacteurs, traducteurs, contributeurs qui organisent des sprints régulièrement pour faire évoluer le logiciel. La communauté est soutenue par l'association YesWiki, dont l'objet est de "contribuer au développement de pratiques coopératives, notamment grâce au développement du logiciel libre YesWiki et de toute application informatique liée et à l’animation de la communauté (utilisateurs, développeurs, financeurs...)". Elle dispose de moyens financiers qui lui permettent le développement de projets  en fonction des besoins identifiés.

Voir aussi 
 Wiki
 Moteur de wiki
 Liste de logiciels wiki

Liens externes 
YesWiki, site officiel

Ferme à wikis

Forum d'entraide

Dépôt Github

Tchat

Formations YesWiki

Parcours d'apprentissage YesWiki

Notes et références 

Wiki